Piętak ist der Familienname folgender Personen:

 Leonard Piętak (1841–1909), galizischer Jurist und Politiker
 Stanislav Piętak (* 1946), tschechischer Theologe und Erziehungswissenschaftler
 Stanisław Piętak (1909–1964), polnischer Schriftsteller